( - ), politicien français du Congo-Brazzaville
 Jean Kerhervé ( - ), historien médiéviste français
 Yves Kerhervé ( - ), pilote d'essais français

Patronyme breton